Satellite Tracking steht für:

 Satellite-to-Satellite Tracking, diverse Methoden der Satellitengeodäsie
 Tracking and Data Relay Satellite System, ein Netzwerk von Kommunikationssatelliten
 Space Detection and Tracking System (SPADATS), ein System innerhalb der US-Luftverteidigung
 Satellitensteuerung TT&C: Telemetry, Tracking, and Command
Siehe auch:
 Satellite Watching, Satellitenbeobachtung durch Amateure
 Tracker